Courtomer ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

Courtomer (Orne) im Département Orne
Courtomer (Seine-et-Marne) im Département Seine-et-Marne